Baureihe 231 steht für:
 DB-Baureihe 231, Diesellokomotiven, siehe DR-Baureihe 130 #DR-Baureihe 131 / DB-Baureihe 231
 CFR-Baureihe 231, Dampflokomotiven